Чемпионат Азии по волейболу среди клубных команд — ежегодный волейбольный турнир, проводимый с 1999 года Азиатской конфедерацией волейбола (AVC) среди сильнейших мужских и женских клубных команд стран региона. В 1999—2002 носил название Кубок AVC.

Кубок мира 
В 1989—1998 годах проводились соревнования на Кубок мира (Peace Cup), в которых участвовали сильнейшие мужские и женские волейбольные команды стран-членов AVC. В 1999 турнир был преобразован в Кубок AVC.

Призёры

Мужчины 

В 22 проведённых турнирах 16 раз побеждали команды Ирана, 2 — Южной Кореи и по одному разу — Китая, Казахстана, Катара и Тайваня. Наиболее именитые: «Пайкан» (Иран) — 8 побед, «Самсунг Иншурэнс» (Южная Корея) и «Сармайе Бэнк» (Иран) — по 2.

Женщины

Регламент 
Большая часть мест в турнире определяется по результатам предшествующего чемпионата. Остальные вакансии распределяются среди четырёх зональных ассоциаций Азиатской конфедерации волейбола. Каждая страна представлена одной командой.

В 2022 году в мужском турнире, проходившем 14 по 20 мая в Тегеране (Иран), приняли участие 8 команд — представители Ирана, Ирака (по 2 команды), Японии, Казахстана, Катара, Таиланда (по одной команде). Соревнования состояли из группового этапа (2 группы) и плей-офф (четвертьфинал, полуфиналы за 1-4, 5-8 места и финалы). В финале «Пайкан» (Иран) победил команду «Сунтори Санбёрдз» (Япония) 3:2. 3-е место занял «Шахдаб Йезд» (Иран), 4-е — «Тараз» (Казахстан), 5-е — «Аль-Райян» (Катар), 6-е — «Накхонратчасима» (Таиланд(), 7-е — «Саут Газ» (Ирак), 8-е — «Эрбиль» (Ирак).

Женский турнир 2022 года проходил с 24 по 30 апреля в Семее (Казахстан) с участием 6 команд — представителей Казахстана (2 команды), Таиланда, Ирана, Узбекистана, Киргизии (по одной команде). Из-за пандемии COVID-19 и других причин от участия отказались команды из Китая, Японии, Филиппин, Тайваня, Вьетнама, Австралии, Индонезии и других стран. Соревнования состояли из группового этапа (6 команд играли в один круг) и финалов (за 3-е и 1-е места). В финале «Куаныш» (Казахстан) победил своих соотечественниц из команды «Алтай» 3:2. 3-е место занял «Даймон Фуд-Файн» (Таиланд), 4-е — «Баридж Эссенс» (Иран), 5-е — ДГПИ (Узбекистан), 6-е — «Кыргызстан».

Примечания

Ссылки 
 Cайт АVС
 Мужской турнир 2015
 Женский турнир 2015

Волейбольные соревнования в Азии